Het ATP-toernooi van Monte Carlo 2010 (met de officiële naam Monte-Carlo Rolex Masters 2010) werd gespeeld van 11 tot en met 18 april 2010. Er werd gespeeld op gravelbanen in de hoofdstad van Monaco, Monte Carlo.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft 

Monte Carlo
ATP-toernooi van Monte Carlo